Vopat může být:

Příjmení Vopat nosí více různých osobností:

 David Vopat – český reprezentant v judu (2016)
 Jan Vopat (* 1973) – český hokejový obránce, bratr Romana Vopata
 Jan Vopat (1949) - český hokejista, otec Jana a Romana
 Jan Vopat (sportovní lezec) (* 2003) – český sportovní lezec, bratr Edity Vopatové
 Ladislav Vopat – český fotbalista (FK Dukla Praha 2016)
 Roman Vopat (* 1976) – český hokejový útočník a trenér

ženy:
 Edita Vopatová (* 1990) – česká sportovní lezkyně a mistryně ČR

Jiný význam
 opat v obecné češtině